El Coll de la Vena és una collada situada a 554,4 m alt en un dels vessants del nord de la Serra de l'Albera, en el límit dels termes comunals d'Argelers de la Marenda i de Sureda, tots dos de la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord.

És al sud-est del Puig dels Orris i al nord-est del Coll del Pomer.

Bibliografia

Referències 

Colls d'Argelers
Colls de Sureda